Panknin ist

der deutsche Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 der Ort Pękanino (Malechowo) = ehemals Panknin, Landkreis Schlawe i. Pom., Pommern
 der Ort Pękanino (Białogard) = ehemals Groß Panknin und Klein Panknin, Landkreis Belgard, Pommern

Panknin ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Panknin, (* 1948), deutsche Theater- und Hörspieldramaturgin
 Gerda Schmidt-Panknin (1920–2021), deutsche Malerin
 Jörg Panknin (* 1944), deutscher Schauspieler
 Sascha Panknin (* 1967), deutscher Musikproduzent

Siehe auch:
 Pankin